OTP é uma abreviatura e pode referir-se a:

 One Time Programmable - dispositivos dotados de memória do tipo PROM capazes de serem programados apenas uma vez.
 One-time password - senha descartável.
 One-time pad - algoritmo usado na criptografia.
 One True Pairing - combinação única de dois personagens em uma história, assim fazendo o casal perfeito.